Chuang-pchu může být:
 Chuang-pchu (městský obvod v Šanghaji) – městský okres v Šanghaji v Čínské lidové republice
 Chuang-pchu-ťiang – řeka v Šanghaji v Čínské lidové republice
 Chuang-pchu (městský obvod v Kantonu) – městský obvod v Kantonu v Čínské lidové republice
 Vojenská akademie Čínské republiky – vojenská škola v Čínské republice dříve nazývaná Chuang-pchu